Weidachsmühle bezeichnet

 Weidachsmühle (Ermershausen), Ortsteil der Gemeinde Ermershausen, Landkreis Haßberge, Bayern
 Weidachsmühle (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Weidachsmühle (Saal an der Saale), Ortsteil der Gemeinde Saal an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Siehe auch:
 Weidachmühle